El Còrrec de la Pedra Foradada és un torrent de la Catalunya Nord, d'orientació sud-nord. És un curs d'aigua discontinu de la comarca del Rosselló, de règim torrencial.

Es forma al límit de les comunes de Montoriol i de Terrats, des d'on marxa cap al nord marcant un arc convex cap a occident, per tal d'anar-se a abocar a la Cantarana al nord del Serrat de la Mata de l'Ullastre, del qual assenyala tot el límit occidental.

Referències 

Pedra Foradada
Pedra Foradada